Пе́дру Миге́л Бра́га Ребо́шу (; родился 23 января 1995 года, Эвора, Португалия) — португальский футболист, защитник клуба «Лех».

Клубная карьера 
Ребошу — воспитанник лиссабонской «Бенфики». В составе юношеской команды "орлов" участвовал в Юношеской Лиге УЕФА сезона 2013/14. 23 августа 2014 года в матче против дубля «Академики Визеу» он дебютировал в Сегунда лиге в составе дублирующего состава. За основной состав «орлов» Педру за два сезона не сыграл ни минуты. Летом 2016 году его контракт с «Бенфикой» истёк и Ребошу на правах свободного агента подписал соглашение с «Морейренсе» на три года. 25 сентября в матче против «Витории Гимарайнш» он дебютировал в Сангриш лиге. по итогам сезона Ребошу помог клуб завоевать Кубок лиги.

Летом 2017 года Педру перешёл во французский «Генгам», подписав контракт на три года. 5 августа в матче против «Метца» он дебютировал в Лиге 1.

Международная карьера 
В 2013 году Ребошу в составе сборной Португалии до 19 лет принял участие в юношеском чемпионате Европы (до 19 лет) в Литве. На турнире он сыграл в матче против команды Литвы. В 2014 году в Педру стал серебряным призёром чемпионата Европы для юношей не старше 19 лет в Венгрии. На турнире он сыграл в матчах против команд Израиля и Австрии.

В 2015 году в составе молодёжной сборной Португалии Ребошу принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матче против команды Колумбии.

В 2017 году в составе Педру принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матче против команды Македонии.

Достижения 
«Морейренсе»
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2016/17

«Лех»
 Чемпион Польши: 2021/22

Португалия (до 19)
 Серебряный призёр Юношеского чемпионата Европы: 2014

Примечания

Ссылки 
 Benfica official profile 
 National team data

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Морейренсе»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Лех»